Одоардо Фарнезе:

 Одоардо Фарнезе (1573—1626) — кардинал
 Одоардо Фарнезе (герцог Пармский) (1612—1646) — пятый герцог Пармы и Пьяченцы с 1622 года
 Одоардо Фарнезе, наследный принц Пармы (1666—1693) — сын и наследник герцога Пармы Рануччо II Фарнезе